62. Armee steht für:
 62. Armee (Rote Armee), militärischer Verband der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg
 62. Armee (Republik China), militärischer Verband der Nationalrevolutionären Armee im Chinesischen Bürgerkrieg
 62. Armee (Volksbefreiungsarmee), militärischer Verband der Volksbefreiungsarmee im Chinesischen Bürgerkrieg